Příjmení Plocek nosí více významných osobností:

 Alexandr Plocek (1914–1982) – významným český houslový virtuos a pedagog
 Alexander Plocek (botanik) (1944–2009) – český botanik
 Evžen Plocek (1929–1969) – český antikomunista
 Jaromír Plocek (* 1974) – bývalý český fotbalista, záložník
 Jaroslav Plocek (* 1946) – bývalý český fotbalista, záložník
 Josef Plocek (* 1925) – český katolický laický aktivista, bývalý politický vězeň komunistického režimu
Josef Plocek (1884-1957) – konstruktér továrny Walter a Škoda
 Michal Plocek (1994–2016) – český veslař-skifař
 Vilém Plocek (1905–2001) – český malíř